Olpebach ist der Name folgender Gewässer in Nordrhein-Westfalen:

 Olpebach (Kürtener Sülz), linker Nebenfluss der Kürtener Sülz an der Grundermühle nach Sülze, Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Olpebach, anderer Name der Olpe (Bigge), rechter Nebenfluss der Bigge in Olpe, Kreis Olpe
 Olpebach, anderer Name der Olpe (Hundem), linker Nebenfluss der Hundem in Kirchhundem, Kreis Olpe  
 Olpebach, früherer Name für den Herbringhauser Bach, linker Nebenfluss der Wupper bei Beyenburg, kreisfreies Wuppertal